Museo della mezzadria senese – museo sulla mezzadria sito a Buonconvento, in provincia di Siena
 Museo di storia della mezzadria – museo sulla mezzadria sito a Senigallia, in provincia di Ancona
 Museo etnografico del bosco e della mezzadria – museo sulla mezzadria sito a Sovicille, in provincia di Siena